Toponímia:
 Offa (Costa d'Ivori), població del districte de Lagunes a Costa d'Ivori
 Offa (Nigèria), població a l'estat de Kwara a Nigèria
 Offa (Gal·les), població al comtat de Wrexham, Gal·les, Regne Unit
 Biografies:
 Offa de Mèrcia, rei de Mèrcia (757-796) 
 Offa d'Angeln, rei dels angles del segle V
 Offa d'Essex, rei d'Essex fins a la seva abdicació el 709